Ricci ima više značenja:
 Ricci, Caserta
 Ricci, Cuneo
 Ricci, Forlì-Cesena
 Ricci, Frosinone
 Ricci, Teramo